Sancho I d'Àvila, bisbe d'Àvila entre els anys 1121 i 1133.
 Sancho II d'Àvila, bisbe d'Àvila entre els anys 1160 i 1181.